Le tournoi de Brisbane est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1971 se dispute du 6 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Helen Gourlay.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Helen Gourlay et Kerry Harris.

Faits marquants 
Une polémique enfla lorsqu'il fut révélé que Goolagong avait reçu  (cinq fois la dotation totale de l'événement) pour participer à la compétition. C'est la somme que son manager Vic Edwards avait réclamé pour ne pas jouer à Auckland comme c'était planifié. Christchurch et Auckland avait initialement déboursé  pour s'assurer la participation d'Evonne Goolagong. Finalement, elle joua à Christchurch et Brisbane et évita une suspension de la LTAA.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brisbane
 Saison 1971 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1971
Brisbane